Línea 21 puede referirse a:
 Línea 21 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 21 del transporte urbano de Córdoba.
 Línea 21 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona.
 Línea 21 de autobuses de Madrid.
 Línea 21 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 Línea 21 de ómnibus de Montevideo.
 Antigua línea 21 de ómnibus de Maldonado.